Лымарь — фамилия.* Лымарь, Ирина Владимировна (род. 1974) — украинская шахматистка, гроссмейстер среди женщин.
 Лымарь, Людмила Дмитриевна (род. 1947) — советская и украинская театральная актриса. Заслуженная артистка Украинской ССР. См. также 
 Лымарев